Martin Hämmerle ist der Name folgender Personen:

* Martin Hämmerle (Textilunternehmer) (1874–1946), österreichischer Textilunternehmer
 Martin Hämmerle (Fußballspieler) (* 1982), österreichischer Fußballspieler 
 Martin Hämmerle (Radsportler) (* 1983), österreichischer Radsportler